A Paróquia Bom Jesus é uma circunscrição eclesiástica católica, pertencente à Diocese de Uberlândia. Foi fundada em 29 de dezembro de 1964 por Dom Almir Marques Ferreira. Está localizada no Bairro Bom Jesus, Região Central de Uberlândia.

Pároco: Padre Robson Barbosa de Oliveira

Diáconos Permanentes: Pedro Matias e Ricardo Albenes da Silva

A Paróquia esta localizada na cidade de Uberlândia, no Bairro Bom Jesus - Avenida Marciano de Ávila, 422.

Bom Jesus
Católicos